Schmähl ist der Name von:

 Dietrich Schmähl (1925–1990), deutscher Pathologe
 Winfried Schmähl (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler